LAN, Lan eller Lán kan avse: 

 LAN – ett begrepp inom datorkommunikation, se Local Area Network
 Trådlöst LAN – ett samlingsnamn för olika typer trådlösa lokala datornätverk
 LAN-party – ett antal datoranvändare träffas
 LAN – ICAO:s kod för flygbolaget LAN Chile 
 Lan (tråd) – en platt tråd av silke eller metall
 Lan (flod) – en flod i Belarus

Personer
 Lan Lijun (1952–), en kinesisk diplomat
 Lan Cao (1961–), en vietnamesisk-amerikansk författare och juridikprofessor

Se även
 Lan Chiang
 Laner – de tandfria områden som finns mellan framtänderna och kindtänderna hos en häst